Az 1994-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Írország volt. A tornát Törökország nyerte, miután a döntőben 1-0 arányban legyőzte Dánia együttesét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16